Angold ist der Familienname folgender Personen:

 Edit Angold (1895–1971), deutsche Schauspielerin
 Michael Angold (* 1940), britischer Byzantinist